Награда Националног удружења филмских критичара за најбољу глумицу у споредној улози () једна је од награда коју од 1967. додељује Национално удружење филмских критичара.

1960е

1970е

1980е

1990е

2000е

2010е

2020е

Спољашње везе 

Награде Националног друштва филмских критичара